Ибрагим Баре Маинассара (9 мая 1949 — 9 апреля 1999) — полковник армии Нигера, председатель Совета национального спасения Нигера в 1996 году и президент Нигера в 1996—1999 годах.

Биография 
Из народности маври. Пришёл к власти в результате военного переворота в январе 1996 года, причиной которого стал политический кризис, вызванный конфликтом между президентом Махаманом Усманом и оппозиционным ему главой правительства Хамой Амаду, располагавшим парламентским большинством. В мае того же года организовал референдум, на котором была принята новая конституция, а в июле одержал победу на президентских выборах (52,22 % голосов), сопровождавшихся арестом оппозиционных кандидатов и роспуском непосредственно в ходе голосования первоначального состава избирательной комиссии.

В ходе военного переворота 1999 года, спровоцированного попыткой Маинассары отменить неудачные для его сторонников результаты парламентских выборов, был убит (застрелен в спину) собственной охраной (во главе с майором Даудом Ванке), который оказывал ему почести в аэропорту Ниамея 9 апреля 1999 года и стал преемником на посту президента.

Военные Нигера
Президенты Нигера